Африканско първенство по волейбол е волейболно състезание за национални отбори, на двугодишен цикъл и организирано от CAVB, Африканската волейболна федерация. Това е едновременно състезание за мъже и жени.

Първото африканско първенство е организирано през 1967 в Тунис. Първоначално времето между първенствата не е точно установено, но след 1987 те се провеждат на всеки две години.

Победители в турнира 

Състезания по волейбол
Спорт в Африка